Koyukuk (plaats), een plaats in Alaska
Koyukuk (rivier), een rivier in Alaska